Гомель — місто в Білорусі, центр Гомельської області і Гомельського району.
 Гомель — міжнародний аеропорт міста Гомеля.
 «Гомель» — білоруський футбольний клуб із однойменного міста.
 «Гомель» — білоруський хокейний клуб із однойменного міста.
 Гомель-Пасажирський — залізнична станція у місті Гомель.
 Гомель-Північний — залізнична станція у місті Гомель.
 Гомель-Непарний — залізничний зупинний пункт у місті Гомель